Strautmann steht für:

 Christoph Strautmann (1860–1919), evangelisch-lutherischer Geistlicher, lettischer Märtyrer
 B. Strautmann & Söhne, deutscher Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten und Fahrzeugen